Peterborough United FC (celým názvem: Peterborough United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Peterborough v nemetropolitním hrabství Cambridgeshire. Založen byl v roce 1934 jako nástupce zaniklého Peterborough & Fletton United. Od sezóny 2013/14 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu London Road Stadium s kapacitou 15 315 diváků.

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1964/65
 EFL Cup
 Semifinále: 1965/66
 EFL Trophy
 Vítěz: 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1934–1960: Midland Football League
 1960–1961: Football League Fourth Division
 1961–1968: Football League Third Division
 1968–1974: Football League Fourth Division
 1974–1979: Football League Third Division
 1979–1991: Football League Fourth Division
 1991–1992: Football League Third Division
 1992–1994: Football League First Division
 1994–1997: Football League Second Division
 1997–2000: Football League Third Division
 2000–2004: Football League Second Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2008: Football League Two
 2008–2009: Football League One
 2009–2010: Football League Championship
 2010–2011: Football League One
 2011–2013: Football League Championship
 2013–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1934
Peterborough